Джованни Колонна ():

 Джованни Колонна (старший) (ум. 1216) — католический церковный деятель, кардинал-священник Санта-Приска.
 Джованни Колонна (младший) (1212—1244) — католический церковный деятель, кардинал-священник Санта-Прасседе, племянник Джованни Колонны (старшего).
  (1295—1348) — католический церковный деятель, кардинал из Авиньона, капелланом у которого служил Франческо Петрарка.
 Колонна, Джованни (историк) (около 1298—1344) — итальянский хронист и историк-гуманист, друг Петрарки.
 Колонна, Джованни Паоло (около 1640—1695) — итальянский духовный композитор.
  (род. 1934) — итальянский археолог-этрусколог.